Zenodotos (Ζηνόδοτος, latinisiert Zenodotus) ist der Name mehrerer griechischer und hellenistischer Gelehrter. Die überlieferten Fragmente sind dabei nicht immer sauber den tatsächlichen Urhebern zuzuordnen.
 Zenodotos von Ephesos, Philologe in Alexandria, 323 oder 333 bis um 260 v. Chr.  
 Zenodotos Aitolos (Zenodotus Aetolus)
 Zenodotos von Alexandria
 Zenodotos von Mallos
 Zenodotos Philetairos
 Zenodotos der Stoiker
 Zenodotos von Troizen
 Zenodotos (Sohn des Minnipos)
 Zenodotos (Schüler des Proklos)
 Zenodotos (Bischof von Telmessos)
 Zenodotos (Bischof von Termessos)

Siehe auch
 Zeno.org (ausgesprochen: ), eine Onlinebibliothek
 Zenodot Verlagsgesellschaft, Eigenbenennung angelehnt an Zenodotos von Ephesos